Die Liste der Länderspiele der osttimoresischen Futsalnationalmannschaft enthält alle Länderspiele der Auswahl Osttimors der Männer in der Hallenfußballvariante Futsal. Die Mannschaft vertritt dabei die Federação Futebol Timor-Leste (FFTL) und debütierte im Oktober 2006 während der Jogos da Lusofonia.

Liste der Länderspiele

Statistik

Weblinks 
 Futsal Planet: International Matches. In: futsalplanet.com, abgerufen am 20. Oktober 2021.

Osttimor
!